El término materia puede hacer referencia:

Filosofía
 a materia, el término para referirse a los constituyentes de la realidad material objetiva, es decir, la que pueda ser percibida de la misma forma por diversos sujetos;

Física
 a la materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee una cierta cantidad de energía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida;

Lenguaje general
 a la materia o contenido de un discurso, argumento, libro u obra de arte en general, en oposición a la forma o modo en que se le aborda;
 a la disciplina académica;
 a la materia prima, un elemento a partir del cual se fabrican los bienes de consumo;
 al modelo de la marca de automóviles Daihatsu Materia.